Стиль Людовика XV () — стиль французского рококо, который в большей степени относится к декоративно-прикладному искусству и, в меньшей степени, к архитектуре вследствие атектоничности его формальных элементов и эстетической ограниченности тем, сюжетов и мотивов, связанных, в основном, с куртуазным искусством живописи, рисунка, гравюры, костюма, мебели, тканей и ювелирных изделий. Поэтому в отличие от общего понятия «рококо» наименованием «стиль Людовика XV» чаще обозначают круг тем, художников и их произведений, непосредственно связанных с жизнью королевского двора. В свою очередь стиль рококо, зародившийся во Франции при дворе короля Людовика, со временем преодолел территориальные и хронологические границы, получив развитие в Пруссии, Саксонии, Чехии и в России (елизаветинское рококо), в отдельных случаях, прежде всего во французской провинции, просуществовал до конца XVIII века, а позднее, возрождался в формах неорококо в XIX и даже в начале XX века.

Время существования 
Стиль Людовика XV развивался исключительно во второй четверти XVIII века (примерно с 1730 по 1760 годы). Он уже начинает угадываться в стиле Регентства и, после своего завершения, продолжает просматриваться в следующие эпохи, но уже, в основном, в провинциях. Этот стиль приходится на годы правления Людовика XV (1723—1774), при этом он только частично совпадает с длинным периодом его правления (1715—1774). Его можно охарактеризовать высочайшей степенью мастерства при изготовлении предметов и комбинированием искусства изготовления мебели, живописи и скульптуры. Явившись весьма оригинальным для своей эпохи, вторая волна этого стиля узнаётся в мебели, произведённой в конце XIX века.

В течение следующего периода, который называется Переходный стиль, плавные волны стиля Людовика XV постепенно начали уступать своё место величавой жёсткости Стиля Людовика XVI.

Предшествующие стили 
Стиль Людовика XV пришёл на смену стилю Регентства, в котором наблюдались первые попытки постепенного отказа от влияния французского классицизма и итальянского барокко.

Политический и культурный фон 
Людовик XV, взошедший на престол в возрасте 5 лет в 1715 году после смерти своего прадеда Людовика XIV, был объявлен совершеннолетним на пороге своего 14-летия в 1723 году, и тогда же прекратилось регентство его двоюродного деда Филиппа, герцога Орлеанского.
Король и, главным образом, его супруга Мария Лещинская, чтобы развить свой Двор, окружили себя артистами, художниками и ремесленниками. Роскошная жизнь длилась до 1760 года — года, когда стиль считается угасшим — из-за многочисленных траурных событий, опечаливших последние годы жизни монарха (в 1752 и 1759 годах умерли две его старшие дочери, в 1761 году скончался его внук и наследник, в 1763 году ушла из жизни его внучка, супруга будущего императора, в 1764 году скончалась его фаворитка Мадам де Помпадур, в 1765 году умер Дофин, в 1767 умерла Дофина, а в 1768 году ушла из жизни Королева).

Эстетика стиля

Главные признаки 

Благодаря совершенствованию техники сборки и прочным породам дерева появилась возможность отказаться от поперечных рёбер, облегчить каркасы и осмелиться применить изогнутые ножки.

Стиль Людовика XV можно назвать женственным:
 он отличается особенной лёгкостью; в отличие от Стиля Людовика XIV, где обстановка должна излучать властность и внушать почтение, обстановка Людовика XV прелестна, элегантна, легка и больше намекает на расслабление и придворные пустяки, а не на формальную торжественность.
 эти предметы обстановки заказывались чаще всего женщинами или для женщин, поскольку они действительно занимали важное место при дворе и их мнение имело большое значение в вопросах выбора декора.

Этот стиль отличается стремлением к интимности и удобству. Комнаты становятся меньшими в размерах и более теплыми, потолки становятся ниже, деревянные панели облицовки расписываются в более теплые и мягкие оттенки (розовый, кремовый, пастельные тона).

В эпоху этого стиля появились:
 Мы видим как появляются выгнутые ножки (известные как «ножка Людовика XV»), которые являются эволюцией ножек в виде лап животных, но сейчас за модель уже берутся лапы лани или льва.
 Впервые со времен Средневекового стиля мы видим возвращение асимметрии. Небольшие комоды часто становятся асимметричными, но при этом всегда сбалансированы; взгляд на эти предметы вызывает полёт фантазии, вместо желания задавать вопросы.
 Внимание больше уделено декору, чем практичности формы, к примеру в случае комода, бронзовые украшения переходят с одного ящика на другой чтобы скрыть стык между ними.
 Мебель создается с расчётом что она будет стоять в любом месте комнаты, а не только по периферии, как это наблюдаем в Версальском дворце. Поэтому обратная сторона спинок изготавливается более тщательно.
 Обод сидения становится более изогнутым и при этом, впервые, приподнятым.
 Появляются спинки в форме скрипки и спинки-кабриоль (выгнутые в плоскости), предназначенные для стульев размещаемых посредине комнат, а стулья, размещаемые вдоль стен, всегда имели спинку королевы (прямую в плоскости), независимо от того, были они выполнены в форме скрипки или нет.

Орнаментация и украшение 
Наступила эпоха орнаменталистов — новая профессия, предшествующая появлению декораторов и дизайнеров: их интересует проект внутреннего убранства целиком, начиная с облицовки стен панелями, штукатурки под мрамор, картин, и заканчивая мебелью и люстрами.

Мебель стиля Людовика XV часто украшена бронзовыми мотивами в стиле рококо.

От деревянной мозаики или маркетри вначале отказывались, отдавая предпочтение завиткам, где преобладает красота среза древесины (амарант, змеиное дерево, розовое дерево и скрипичное дерево); но начиная с 1745 года мода на деревянную мозаику возвращается и мы видим изображение букетов цветов и / или музыкальных инструментов (для обстановки двора), очень красочные и тщательно изготовленные.

Бронзовые элементы, как правило, являются искусной чеканкой с ртутной позолотой и сочетаются с узором панелей деревянного декора (ручки, полосы окантовки и прочая фурнитура), позволяя теперь отображать любых представителей водного мира (раковины, элементы листвы, аканты, камыш), тогда как ракушки, появившиеся в эпоху Регентства вырезаются полукругом и смолятся.

Стулья обиваются цветистым шёлком и все чаще полностью покрываются позолотой.

Мебель все чаще покрывается защитным лаком, который доставляется с Дальнего Востока. Стремление имитировать такие лаки вызвало появление европейских лаков.

Предметы обстановки

Мебель, характерная для стиля Людовика XV 
Предметы обстановки содержат исключительно небольшую мебель.
 
Выпускается, в основном, следующая мебель:
 малые комоды с двумя выдвижными ящиками и скрытыми перекладинами;
 маленькие столики или сервировочные столики;
 кресла и стулья всех видов;
 игровые столы.

Мебель, появившаяся впервые 

 Стулья выполняются либо с прямой и плоской спинкой, которую называли «спинка королевы», либо с вогнутой спинкой, которую называли «кабриоль», с разнообразными резными выемками
 Канапе (оттоманка)
 Бержер (глубокое кресло), подходящее для дам в платьях с панье (каркас китового уса), имеющее подушку и обитое роскошным шелком с узорами китайского орнамента и цветов
 Секретер с наклонной плоскостью, который вскоре уступит место секретеру-цилиндру
 Книжный шкаф
 Туалетный столик
 Кровать по-польски: две спинки, на которые спускаются четыре занавеси драпировки, расходящиеся по углам. Кровать по-турецки: три спинки, одна из которых прилегает к стене.

Материалы 
В каркасной мебели начинает массово использоваться дуб, и он постепенно вытесняет ель, которая использовалась в эпоху стиля Людовика XIV.

Фанеровочная обшивка становится более разнообразной, чтобы расширить гамму цветовых оттенков. Мастера отказываются от эбенового дерева, предпочитая более сверкающие и отливающие разными оттенками породы древесины: розовое дерево и скрипичное дерево (мебель, фанерованная этими двумя породами, сегодня кажется нам тусклой; причина этого только в возрасте, её первоначальный оттенок был очень выразителен), палисандр, самшит, груша (подкрашенная или естественная), слива.

Что касается стульев и кресел, зачастую их выполняли из массивных видов дерева, среди которых бук, орех, черешня и красное дерево (даже несмотря на то, что оно не подходит для стульев в силу своей ломкости). Стулья зачастую полностью окрашены или вызолочены.

Способы изготовления и инструменты 
Новые формы потребовали появления новых инструментов и оборудования: был изобретен рубанок для криволинейных поверхностей, который позволил выполнять ножки и панели с округлым контуром (это последний инструмент, изобретённый в мастерских краснодеревщиков).

Был придуман новый способ прикрепления изогнутой фанеровки, которая, между прочим, имеет изгибы в двух плоскостях и поэтому плоскую фанеровку использовать было невозможно.

В части стульев и кресел, в эту эпоху наиболее комфортной для сидения остается техника плетения, однако по эстетическим причинам зачастую предпочитали слоями набивать сидения конским волосом и шерстью молодого оленя (пружины появятся под обшивкой мебели только в начале XIX столетия).

Столяры и краснодеревщики 

Во Франции наиболее типичные для этого стиля работы принадлежат мастерам художественной мебели, среди которых Николя Эрто, Леба, Потье, Надаль, Плювине, Фолио, Клод Сене, Жан Батист Тийар, Луи Деланнуа.

Среди французских краснодеревщиков этого периода есть те, которые начали свою работу ещё в эпоху Регентства, к примеру, Шарль Крессан. Но появились и новые имена — Жак Дюбуа, Гарнье, Николя Пети, Адриен Делорм. Также во Франции в этот период работало множество иностранных мастеров, из которых наиболее известны Жан-Франсуа Эбен (автор секретера Людовика XV), B.V.R.B. (Бернард ван Ризенбург), Роже Вандеркруз (известный как Лакруа), Кемп, Баумбауэр.

Мастера живописи 
Наиболее выдающимися художниками этого периода были Жюст-Орель Мейссонье, Франсуа Буше, Жан-Батист Юэ, Жан Батист Лепренс, Пьер IV Мижон и семейство Ван Лоо: Жан Батист Ван Лоо, Луи Мишель Ван Лоо, Шарль Амедей Филипп Ван Лоо и Шарль Андре Ван Лоо. Однако перечисление деятелей искусства этого периода будет неполным без упоминания одного из главных покровителей фаворитки Короля Мадам де Помпадур.

Примеры 
 Оформление в 1735 году Овального салона Отеля Субиз работы Жермена Боффрана (1667—1754) в стиле рококо.

См. также 

 Рококо
 Секретер-цилиндр Людовика XV
 Мебельный стиль Кабриоль
 Канапе
 Стиль Людовика XIII («Louis Treize»)
 Стиль Людовика XIV («Луи куаторзе»)
 Стиль Людовика XVI («Луи сез»)

Примечания

Ссылки 
 Портал архитектуры и истории — Стиль Людовика XV

Рококо
Декоративно-прикладное искусство XVIII века
Мебельные стили
Архитектурные стили
Художественные направления
Французская архитектура по стилям